Татья́на Вади́мовна Васи́льева ( — ) — российский филолог-классик, философ, переводчик философской литературы.

Биография 
Окончила классическое отделение филологического факультета МГУ (1963). Кандидат филологических наук (1969), доктор философских наук (2000), старший научный сотрудник Института философии РАН (до 1993), профессор РГГУ (1992—2002), профессор кафедры истории и теории мировой культуры философского факультета МГУ (1993—2002).

В 1999 году защитила докторскую диссертацию «Платоновский корпус и система философии Платона».

Переводчик древнегреческих авторов и представителей европейской философской мысли на русский язык. Писала латинские стихи.

Муж — философ Николай Николаевич Трубников (1929—1983); дочь Надежда (род. 1970) — философ, востоковед.

Переводы 
 Платон, диалоги «Кратил», «Теэтет»
 Трактаты Аристотеля «О небе» (III и VII); кн. «Евдемовой этики»,
 И. Кант, «О несостоятельности любых философских опытов теодицеи»,
 М. Хайдеггер «Учение Платона об истине», «Изречение Анаксимандра», «О существе и понятии φύσις; Аристотеля „Физика“ В 1».

Сочинения 
 Афинская школа философии (Философский язык Платона и Аристотеля). М., 1985 (в серии «Из истории мировой культуры»);
 Платоновский вопрос сегодня и завтра // Вопросы философии. 1993, № 9;
 Путь к Платону. М., 1997, 1999;
 Комментарии к курсу истории античной философии. Пособие для студентов. М., 2002;
 Семь встреч с М. Хайдеггером. М., 2004;
 Поэтика античной философии. М.: Академический проект, 2008. — ISBN 978-5-8291-1034-5.

Примечания

Литература 
 Vivit Virtus. Сборник, посвященный памяти Т. В. Васильевой. М.: Прогресс-Традиция, 2011

Ссылки 
 Статья на сайте философского факультета МГУ
 Биография, библиография, фотографии

Персоны без указанного места рождения
Филологи России
Женщины-философы СССР
Женщины-философы России
Историки философии
Переводчики России
Антиковеды России
Исследователи творчества Платона
Преподаватели Российского государственного гуманитарного университета
Сотрудники Института философии РАН
Преподаватели философского факультета МГУ